Тази страница представлява списък, който включва всички испански пилоти, които са вземали участие в световния шампионат на Формула 1, както техните резултати и статистики.

Първият испански участвал във Формула 1

Световни шампиони

Резултати на испанските пилоти във Формула 1 
 до сезон 2022 включително

Източници 
 www.statsf1.com